51, een getal
Fifty-One Open Golf International
Rule Fifty-One, een afleveringen van NCIS
Fify-One, een televisieaflevering van Breaking Bad